Grosz czynszowy (obraz Masaccia)
 Grosz czynszowy (obraz Antona Möllera)
 Grosz czynszowy (obraz Tycjana)

Zobacz też